Le Pâquier ist der Name mehrerer Orte in der Schweiz:
 Le Pâquier FR, eine politische Gemeinde im Kanton Freiburg 
 Le Pâquier NE, eine bis Ende 2012 bestandene politische Gemeinde (heute Teil der Gemeinde Val-de-Ruz) im Kanton Neuenburg
 Le Pâquier, ein Weiler in der politischen Gemeinde Chêne-Pâquier, Kanton Waadt

Siehe auch:
 Le Pasquier
 Paquier